Marble City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marble City (Oklahoma)
 Marble City (Pennsylvania)
 Marble City (Tennessee)